Ковнер Абба — ізраїльський поет і прозаїк, підпільник вільнюського гетто.
 Ковнер Савелій Григорович — лікар і історик медицини.